Pacifico – oceano della Terra
 Pacifico – nome di persona italiano
 Pacifico – album dell'omonimo cantautore
 Pacífico – stazione della metropolitana di Madrid

Persone
 Pacifico – cantautore italiano
 Pacifico – arcidiacono di Verona del IX secolo
 Benito Pacifico – attore e stuntman italiano
 Claudio Pacifico – diplomatico e scrittore italiano
 Claudio Pacifico – attore italiano
 Don Pacifico – diplomatico britannico naturalizzato portoghese
 Francesco Pacifico – scrittore e blogger italiano
 Jaurès Pacifico Cecconi – matematico italiano
 Nicola Pacifico – prete e patriota italiano giacobino

Pagine correlate 
 Claudio Pacifico

Altri progetti